Alexios I. ist der Name folgender Personen:

*Alexios I. (Byzanz) (1057–1118), byzantinischer Kaiser
Alexios I. (Trapezunt) (1182–1222), Kaiser von Trapezunt